Егген (Eggen) — норвезьке прізвище. Відомі носії:

 Дан Егген (1970) — норвезький футбольний тренер, колишній футболіст.
 Йєрмунд Егген (1941—2019) — норвезький лижник.
 Нільс Арне Егген (1947) — норвезький футболіст і тренер.
 Олін Егген (1919—1998) — американський астроном.
 Тургрім Егген (1958) — норвезький письменник.

Норвезькі прізвища